Höhlig ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Höhlig (1879–1960), deutscher Maler
 Helmut Höhlig (* 1934), deutscher Diplomat, Botschafter der DDR
 Marcel Höhlig (* 1979), deutscher Nordischer Kombinierer
 Martin Höhlig (1882–1948), deutscher Fotograf